В 1968 году чемпионат Европы по греко-римской борьбе прошёл с 14 по 16 июня в Вестеросе (Швеция), а чемпионат Европы по вольной борьбе с 2 по 4 июля в Скопье (Югославия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 Wrestling Database

1968
Чемпионаты Европы в Швеции
Чемпионаты Европы в Югославии
Чемпионаты Европы в 1968 году
Спорт в Швеции в 1968 году
Спорт в Югославии в 1968 году
Июнь 1968 года
Июль 1968 года
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
Международные спортивные соревнования в Скопье
Борьба в Югославии
Международные соревнования по борьбе в Швеции